Stadnikow ist der Name von:
Georgi Leontjewitsch Stadnikow (1880–1973), sowjetischer Chemiker
Sergei Stadnikov (1956–2015), estnischer Ägyptologe